„Билади, Билади, Билади“ (; „Билади“ дословно означава „Моята родина“) или на български „Родино моя, родино моя, родино моя“ е националният химн на Египет.

Музиката е на известния египетски композитор Саид Даруиш (1892 – 1923), а текстът е на Мохамед Юнис Ал-Кади. Става официален химн на страната през 1979 г., след като 27 години се използва, без да има утвърден статут.

Съвременната версия на химна се състои от 4 куплета, но почти винаги се пее само първият. Припевът на химна е вдъхновен от реч на египетския политик Мустафа Камил.

Бележки 

Национални символи на Египет
Египет
Египетска музика